Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-2, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (campione)
 Wojciech Fibak (finale)
 Rolf Gehring (semifinali)
 Paul McNamee (primo turno)

 Uli Pinner (secondo turno)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Željko Franulović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1980